Miss Universum kan syfta på

 Miss Universum – en skönhetstävling
 Miss Universum Sverige – den svenska deltävlingen
 Miss Universum (musikalbum) – ett musikalbum
 Miss Universum – ett alter ego för artisten Catti Brandelius